«Get Over You» () — песня, записанная британской певицей Софи Эллис-Бекстор для её дебютного студийного альбома Read My Lips. Песня была выпущена в качестве сольного сингла 10 июня 2002 года во всем мире, однако в Великобритании в дополнение была выпущена синглом песня «Move This Mountain». Синглу удалось войти в топ-3 британского и новозеландского чартов, в этих же странах сингл имеет платиновую и золотую сертификации.

Список композиций 
 UK CD1
 «Get Over You» (Single Mix) — 3:18
 «Move This Mountain» (Radio Edit) — 3:47
 «Live It Up» (Acoustic Version) — 4:05
 «Get Over You» (video)

 UK CD2
 «Get Over You» (Single Mix) — 3:18
 «Get Over You» (Max Reich Vocal Mix) — 7:51
 «Move This Mountain» (video)

 Cassette single
 «Get Over You» (Single Mix) — 3:18
 «Move This Mountain» (Radio Edit) — 3:47
 «Everything Falls Into Place» (Busface Remix) — 7:51

 12" vinyl
 «Get Over You» (Single Mix) — 3:19
 «Get Over You» (Almighty Pop’D Up Mix) — 7:18
 «Get Over You» (Groove Collision Mix) — 6:49
 «Get Over You» (Max Reich Vocal Mix) — 7:51

 Australian single
 «Get Over You» (Single Mix) — 3:18
 «Move This Mountain» (Radio Edit) — 3:47
 «Live It Up» (Acoustic Version) — 4:05
 «Murder on the Dancefloor» (Jewels & Stone Mix Edit) — 4:52
 «Get Over You» (Max Reich Vocal Mix) — 7:51
 «Get Over You» (video)
 «Move This Mountain» (video)

 France Promo Mixes
 «Get Over You» (Single Mix) — 3:15
 «Get Over You» (Extended Mix By Guéna LG & RLS) — 4:45
 «Get Over You» (Ultra House Remix By Guéna LG & RLS) — 6:49
 «Get Over You» (Mr Know-It-All Remix By Guéna LG & RLS) — 6:54
 «Get Over You» (Groove Collision Mix) — 6:48
 «Get Over You» (Almighty Pop’D Up Mix) — 7:18
 «Get Over You» (Max Reich Vocal Mix) — 7:51
 «Get Over You» (Max Reich Dub Mix) — 8:34

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|
|

Примечания

Ссылки 

Песни Софи Эллис-Бекстор
Песни, написанные Софи Эллис-Бекстор